Консоласион има више значења:

 Консоласион (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Консоласион (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику